Seiltgen ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Seiltgen (* 1964), deutsche Opernsängerin (Mezzosopran/Dramatischer Sopran)
 Ernst Seiltgen (1928–2004), deutscher Schauspieler, Theaterregisseur und Theaterintendant